Cornel Popescu este numele purtat de mai multe persoane:
Cornel Popescu (n. 1960), bober român
Cornel Popescu (1886-1919), delegat din județul Arad la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Cornel Popescu (1876-sec. XX), delegat din județul Hunedoara la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia